Ви:

Топонимы 
 Ви — коммуна во Франции, департамент Вандея.
 Ви — коммуна во Франции, департамент Кот-д’Ор.
 Ви — река в России, протекает в Республике Коми.

Персоналии 
 Ви, Бобби (1943—2016) — американский певец.
 Ви, Джимми (род. 1959) — шотландский актёр и каскадёр.
 Ви, Мишель (род. 1989) — американская гольфистка.
 Ви — псевдоним Ким Тэхёна (род. 1995) — южнокорейского актёра и певца группы BTS.

Прочее 
 Ви — символ в японской слоговой азбуке.
 «Ви» () — американский журнал мод.
 Ви () - главный герой компьютерной игры Cyberpunk 2077.